Kirchgessner oder Kirchgeßner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kirchgeßner (1803–1867), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl Kirchgeßner (1807–1858), bayerischer Landtagspräsident
 Manfred Kirchgeßner (1929–2017), deutscher Physiologe
 Marianne Kirchgeßner (1769–1808), deutsche Musikerin

Siehe auch: 
 Kirchgässner